Baranja – regione storica tra Croazia e Ungheria
 Comitato di Baranja – contea storica d'Ungheria, nel Regno di Croazia e Slavonia
 Regione di Osijek e della Baranja – regione della Croazia
 Baranja – località del Nepal

Pagine correlate 
 Baranya